Frohman ist der Name folgender Personen:

 Charles Frohman (1860–1915), US-amerikanischer Theaterdirektor und Produzent
 Daniel Frohman (1851–1940), US-amerikanischer Theaterleiter und Filmproduzent
 Dov Frohman (* 1939), israelischer Elektroingenieur

Siehe auch:
 Froman
 Frohmann